Georges Bregy (Raron, 17 de janeiro de 1958) é um ex-futebolista e treinador de futebol suíço.

Carreira 
Georges Bregy integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do BSC Young Boys
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Treinadores de futebol da Suíça
Treinadores do FC Thun